Нараще́ние — многозначный термин.

 Наращение — буквенное падежное окончание в числовой записи порядкового числительного в русском и ряде других языков (например, «-го» в записи «6-го» = «шестого»).
 Наращение (или аугмент) — префикс, который ставится в начале глаголов некоторых индоевропейских языков для образования временны́х форм прошедшего времени, таких как плюсквамперфект, имперфект и аорист.
 Наращение — одно из морфонологических явлений, сопутствующих процессам словообразования и словоизменения (вставка дополнительного элемента к основе слова).
 Наращение (геометрия) — одна из операций модификации правильногранных многогранников.
 Наращение (или компаундирование) — определение стоимости денежного потока путём приведения стоимости всех выплат к определённому моменту времени в будущем.